Ards FC is een Noord-Ierse voetbalclub uit Newtownards, maar thuiswedstrijden worden in Bangor gespeeld, de club deelt een terrein met aartsrivaal Bangor FC. Door financiële problemen moest het eigen stadion verkocht worden.

Ards werd één keer kampioen, in 1958 en degradeerde in 2006 naar de 2e klasse. In het seizoen 2013/14 werd één seizoen op het hoogste niveau gespeeld. In 2016 werd de club kampioen en promoveerde naar het NIFL Premiership.

Erelijst 
 Landskampioen
 1958
 Irish Cup
 Winnaar: 1927, 1952, 1969, 1974
 Finalist: 1960, 1993
 Irish League Cup
 Winnaar: 1995
 Finalist: 1991, 2016

Eindklasseringen

|}

De drie NIFL-divisies hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie Northern Ireland football league system

Ards in Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, Groep = groepsfase, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

Uitslagen vanuit gezichtspunt Ards FC

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 3.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Noord-Ierland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Externe link 
 Ards FC Website

Noord-Ierse voetbalclub
County Down